Katedrála svatého Vavřince může být některý z následujících kostelů:

 Katedrála svatého Vavřince (Janov), Itálie
 Katedrála svatého Vavřince (Perugia), Itálie
 Katedrála svatého Vavřince (Trogir), Chorvatsko
 Kostel svatého Vavřince (Malá Strana, Petřínské sady), Česko
 Katedrála San Lorenzo (Lugano), Švýcarsko

Související články 
 Kostel svatého Vavřince